Угрю́мов — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Угрюмов, Алексей Петрович (1859—1937) — вице-адмирал.
 Угрюмов, Аркадий Константинович (1909—1995) — инженер.
 Угрюмов, Афанасий Иванович (1822—1885/1886) — русский архитектор, академик архитектуры ИАХ.
 Угрюмов, Виктор Петрович (род. 1939) — советский спортсмен (конный спорт).
 Угрюмов, Герман Алексеевич (1948—2001) — адмирал, заместитель директора ФСБ России, Герой Российской Федерации.
 
 Угрюмов, Дмитрий Борисович (1909—1973) — драматург, член СП СССР.
 Угрюмов, Иван Матвеевич (16??—170?) — фонтанный мастер царя Петра I.
 Угрюмов, Леонтий Яковлевич (1887—1937) — советский военный деятель, комкор.
 Угрюмов, Михаил Вениаминович (род. 1947) — учёный-нейрофизиолог, академик Российской академии наук
 Угрюмов, Николай Степанович (1902—1982) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Угрюмов, Павел Александрович (1799—1852) — генерал от инфантерии, член Военного совета, герой Отечественной войны 1812.
 
 Угрюмов, Сергей Викторович (род. 1971) — актёр.
 Угрюмов, Спартак Васильевич (1924—1982) — Герой Советского Союза.
 Угрюмов, Фёдор Петрович (1821—1869) — русский архитектор, академик архитектуры ИАХ.

Двойная фамилия 
 Кириллов-Угрюмов, Виктор Григорьевич (1924—2007) — учёный, педагог.

См. также 
 Угрюмова
 Угренинов

Литература

Примечания